Франсиско Перез има више значења:

 Франсиско Перез (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Перез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику